Арешян () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арешян, Григор Евгеньевич (род. 1949) — армянский государственный деятель.
 Арешян, Микаел (Михаил Васильевич Арешев; 1876 — после 1921) — военный деятель Российской империи и Армянской Республики, генерал-майор.
 Арешян, Саломея Григорьевна (1913—1966) — армянский литературовед.